Kolhapur (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Kolhapur (stad), hoofdstad van bovengenoemd district